Romny (russisch , ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 Romny, Stadt in der Ukraine
 Romny (Amur), Dorf in Russland, Oblast Amur
 Romny (Primorje), Dorf in Russland, Region Primorje